Sur le fil du rasoir (Giorni d'amore sul filo di una lama), film italien de Giuseppe Pellegrini sorti en 1973 ;
 Sur le fil du rasoir (Cold Steel), film américain de Dorothy Ann Puzo sorti en 1987 ;
 Sur le fil du rasoir, un épisode de la série télévisée française B.R.I.G.A.D. diffusé en 2004 ;
 Sur le fil du rasoir, album musical du rappeur français Kool Shen sorti en 2016.

Voir aussi